Демидюк Лілія Мирославівна (1983) — українська письменниця і літературознавець.
 Демидюк Сергій Олександрович (1982) — український легкоатлет.

Див. також 
 Демедюк
 Демидко
 Демидяк
 Демидки
 Демид
 Демидівка

Українські прізвища
Прізвища на -юк